Сен-Жак-д’Аттисьё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Серьер. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07243.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км южнее Лиона, в 70 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 244 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 164 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 108 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 65,9 %, в 1999 году было 76,1 %). Из 108 активных работали 108 человек (58 мужчин и 50 женщин), безработных не было. Среди 56 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш